Эскала́нте () — испанская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Эскаланте, Амат (род. 1979) — мексиканский кинорежиссёр, оператор, сценарист, продюсер;
 Эскаланте, Анибаль (1909—1977) — кубинский коммунистический политик;
 Эскаланте, Венсеслао (1852—1912) — аргентинский политик и юрист;
 Эскаланте, Гонсало (род. 1993) — аргентинский футболист;
 Эскаланте, Джо (род. 1963) — американский музыкант;
 Эскаланте, Лихия — известная мексиканская актриса театра и кино, артистка балета, танцовщица и телеведущая;
 Фриас-и-Эскаланте, Хуан Антонио де (1633—1669) — испанский художник, ученик Фр. Ризи.

Топоним 
 Эскаланте — муниципалитет в Испании, в провинции Кантабрия.

Примечания